Visoko kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Visoko, stad i centrala Bosnien och Hercegovina, 
 Općina Visoko, kommun, Federationen Bosnien och Hercegovina, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar